Gi puede referirse a:

 Keikogi, el keikogi o keikogui, ropa o uniforme de entrenamiento, un término usado en el contexto de las artes marciales modernas del Japón;
 GI, "Government Issue", suministro del gobierno, sigla usada en las fuerzas armadas de Estados Unidos;